Fadrique Alfonso de Castilla (Sevilla, 13 de enero de 1333 o a principios de 1334-29 de mayo de 1358) fue un noble castellano, hijo ilegítimo del rey Alfonso XI de Castilla y de su amante, Leonor de Guzmán, hermano gemelo de Enrique de Trastámara, que llegó a reinar en Castilla como Enrique II.

Fue Maestre de la Orden de Santiago, Señor de Haro, Adelantado mayor de la frontera de Andalucía y Camarero mayor del rey. Murió asesinado en Sevilla en 1358 por orden de su hermanastro, el rey Pedro I de Castilla. De Fadrique desciende el linaje de los Enríquez.

Biografía 
Sucedió en el maestrazgo de la Orden de Santiago a Alonso Meléndez de Guzmán, hermano de su madre Leonor, ostentando este cargo desde 1342 hasta 1358. Se aprovechó para ello la muerte de Vasco Rodríguez de Cornado, maestre de dicha orden desde 1327 a 1338, y el intento por los Electores Freyres de la Orden de nombrar para el cargo a su sobrino Vasco López (nuevo maestre electo de Santiago en 1338), interviniendo personalmente su padre Alfonso XI para favorecer económicamente a su descendencia con Leonor de Guzmán. Su padre le concedió el señorío de Haro, aunque en 1345 pasó a manos de su hermano Fernando Alfonso de Castilla.

Junto a sus hermanos Enrique, futuro Enrique II de Castilla, Tello y Sancho combatió contra su hermanastro Pedro I de Castilla, tras la muerte en el año 1351 de la madre de estos, Leonor de Guzmán. Participó además en la revuelta de los nobles castellanos, pero se reconcilió con su hermano y fue nombrado emisario real y comisionado para recibir en la frontera a Blanca de Borbón, futura esposa de Pedro. En 1354 recibió el encargo de custodiar la frontera portuguesa; en connivencia con Enrique entró en negociaciones con Juan Alfonso de Alburquerque, antiguo favorito de la Corte caído en desgracia, para traicionar a Pedro. Poco tiempo después estalló una guerra civil; los toledanos pidieron ayuda a Fadrique Alfonso, que se presentó al frente de un ejército de 700 soldados. Pedro pareció ceder y ofreció a su hermano un importante cargo en la Corte, pero este se dirigió hacia Talavera de la Reina para reorganizar sus ejércitos.

Por mediación de Juan Fernández de Henestrosa, tío de María de Padilla (cortesana y amante de Pedro), Fadrique Alfonso pudo obtener el perdón de su hermano Pedro, mientras Enrique buscaba apoyo en Francia. Sin embargo, tras invitar Pedro a Fadrique Alfonso a que lo visitara en Sevilla, aquel ordenó su muerte. Fadrique Alfonso logró huir hasta el patio del Alcázar, donde se alojaba, pero allí fue alcanzado; algunas fuentes indican que fue el propio rey quien le dio muerte.

Fadrique es el progenitor del poderoso linaje de los Enríquez, almirantes de Castilla y posteriormente duques de Medina de Rioseco. Una de sus descendientes, Juana Enríquez, fue la madre de Fernando el Católico.

Sepultura 
Después de su asesinato el cadáver de Fadrique Alfonso de Castilla recibió sepultura en la catedral de Sevilla.  En 1579, sus restos mortales fueron trasladados a la cripta de la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, donde reposan en la actualidad, junto a los de Pedro I y María de Padilla.

Descendencia 

El maestre Fadrique Alfonso de Castilla tuvo dos hijos naturales, según la mayoría de los historiadores, con una dama de la familia Angulo de Córdoba, aunque existe una gran confusión acerca de su identidad, ya que algunos autores, basándose en lo afirmado por otros, señalaron que esa dama se llamaba Constanza, que era hija de los nobles cordobeses Lope Alfonso de Angulo y Elvira Díaz de Aguayo, que falleció en 1370, y que otorgó testamento el día 16 de mayo de ese mismo año en la ciudad de Córdoba ante Juan González e Antón Ruiz mencionando que era la madre del conde Pedro Enríquez y del futuro almirante Alonso Enríquez, aunque otros autores indican que en él solamente se afirmaba que era la madre del «conde Pedro» Enríquez, como ya señaló en el siglo XVIII el padre Francisco Ruano en su obra Casa de Cabrera en Córdoba.

Sin embargo, otros autores aseguran que la madre de Leonor Enríquez y del conde Pedro Enríquez se llamaba Leonor o Leonor Manuel de Angulo, y José Pellicer aseguró que fue señora de Mansilla e hija de Luis Manuel y de Beatriz de Angulo de Córdoba. Pero en cualquier caso, la mayoría de los historiadores coinciden al señalar que el maestre Fadrique tuvo dos hijos con la misma dama:
 
 Pedro Enríquez de Castilla (m. 1400). Fue conde de Trastámara, Lemos, Sarria y Viana del Bollo, condestable de Castilla y pertiguero mayor de Santiago. Fue sepultado en el monasterio de San Francisco de Lugo.
 Leonor Enríquez de Castilla (m. 1384). Contrajo matrimonio con Diego Gómez Sarmiento, mariscal de Castilla, y fue sepultada en el convento de San Pablo de Burgos.

También hay constancia de que el maestre Fadrique tuvo al menos otros dos hijos naturales, pues no podía casarse como maestre, llamados Alfonso, que son mencionados específicamente en la Chronica de El-Rei D. João I, aunque existe una gran confusión entre ellos, ya que en el capítulo CXXV de esa obra se afirma que uno de ellos era «caçador mór» o montero mayor del rey Juan I de Castilla y el otro más joven e hijo de una judía:

 Alfonso Enríquez (1354-1429). Según algunos autores era hijo de una judía a quien llamaban «la Paloma» por su belleza, pero Pascual Martínez Sopena y Manuel de Castro consideran que en realidad el hijo de la judía pudo haber sido su otro hermano llamado Alfonso y que él fue el «caçador mór» o montero mayor del rey Juan I de Castilla a quien se alude en la Chronica de El-Rei D. João I. Fue almirante de Castilla y I señor de Medina de Rioseco, Aguilar de Campoo y otras muchas villas. Contrajo matrimonio con Juana de Mendoza y de él descienden los almirantes de Castilla de la familia Enríquez, que llegaron a ser duques de Medina de Rioseco. Fue sepultado junto con su esposa en el monasterio de Santa Clara de Palencia.
 Alfonso Enríquez (m. 1384). Era más joven que su otro hermano llamado Alfonso, y según consta en la Chronica de El-Rei D. João I murió en el asedio de Alenquer en 1384, lo que ha llevado a algunos historiadores a señalar que el cronista Fernão Lopes «interpoló dos noticias» al hablar de la presunta madre judía del almirante Alonso Enríquez.

El historiador Alfred Morel-Fatio también señaló la existencia de otro hijo del maestre Fadrique llamado Juan, que es mencionado en un privilegio de 1369, y que sin embargo jamás ha sido incluido por otros autores entre sus descendientes.

Ancestros

Notas

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 
  Genealogía del maestre Fadrique Alfonso de Castilla (en inglés).
  Ficha de Fadrique Alfonso de Castilla en la Fundación Casa ducal de Medinaceli.

Casa de Enríquez
Hijos ilegítimos de la Casa de Borgoña (Castilla)
Señores de Haro
Nobles de Sevilla
Maestres de la Orden de Santiago
Camareros mayores del rey
Señores de España del siglo XIV
Adelantados mayores de Andalucía del siglo XIV
Nacidos en Sevilla
Fallecidos en Sevilla